In 2015 werd het 103de Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 8 november 2014 tot 3 mei 2015. Remo werd de kampioen.

Eerste Fase
De sterkste teams van het voorgaande seizoen waren vrijgesteld van de eerste fase.

Groep A1

Groep A2

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Tweede fase

Eerste toernooi

Groep A1

Groep A2

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Tweede toernooi

Groep A1

Groep A2

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 2015